Quintero peut désigner :

Toponymes

Quintero : une ville et une commune du Chili faisant partie de la province de Valparaiso.

Quintero : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Muñoz dans l'État d'Apure ;
 Quintero : capitale de la paroisse civile de Quintero, de la municipalité de Muñoz dans l'État d'Apure ;
 Cardenal Quintero : une municipalité de l'État de Mérida ;
 Capitale Cardenal Quintero : l'une des divisions territoriales de la municipalité de Cardenal Quintero dans l'État de Mérida ;

Patronyme 
 La famille Caro Quintero est une famille originaire de Badiraguato au Mexique, dont sont issus plusieurs narco-trafiquants.

 Alberto Quintero Medina (1987-), footballeur international panaméen.
 Alejandra Quintero (1976-), mannequin mexicaine.
  dont : 
 Carlos Quintero Norena (1986-), coureur cycliste colombien.
 Carlos Darwin Quintero (1987-), footballeur international colombien.
 Dúber Quintero (1990-), coureur cycliste colombien.
 Ednodio Quintero (1947-), écrivain vénézuélien.
 Elizabeth Kweku Quintero (Ella Kweku), mannequin, actrice et chanteuse espagnole.
 Guillermo Quintero Calderón (1832-1919), militaire et homme politique, président de la République de Colombie en 1895.
 Humberto Quintero (1979-), joueur de baseball vénézuélien.
 Ioamnet Quintero (1972-), athlète cubaine, spécialiste du saut en hauteur.
 Jesús Quintero (1947-2022), journaliste, directeur et présentateur de programme radio et de télévision espagnol.
 Joaquín Álvarez Quintero (1873-1944), dramaturge espagnol, frère de Serafín Álvarez Quintero.
 José Quintero (1924-1999), réalisateur panaméen.
 José Humberto Quintero Parra (1902-1984), cardinal vénézuélien.
 Juan Fernando Quintero (1993-), footballeur international colombien.
 Kevin Quintero (1998-), coureur cycliste colombien.
 Leonel Quintero (1997-), coureur cycliste vénézuélien.
 Lisban Quintero (1982-), coureur cycliste colombien.
 Miguel Báez Quintero dit « Litri » (1869-1939), matador espagnol.
 Serafín Álvarez Quintero (1871-1938), dramaturge espagnol, frère de Joaquín Álvarez Quintero.

voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme